Brullé ist der Familienname von

 Louis-Claude Brullé († 1772), französischer Buchdrucker und Enzyklopädist
 Gaspard Auguste Brullé (1809–1873), französischer Entomologe
 Henri Brulle (1854–1936), französischer Alpinist